Çağatay ist ein türkischer männlicher Vorname mit der Bedeutung „junges Pferd“. Der Vorname kommt auch in der Mongolei und anderen Turkstaaten vor. Der Vorname tritt auch als Familienname auf. Die mongolische Variante des Namens ist Tsagadai.

Namensträger

Historische Zeit 
 Tsagadai Khan (~1186–1242), mongolischer Fürst

Vorname 

 Çağatay Şahan (* 1979), türkischer Fußballschiedsrichter
 Çağatay Ulusoy (* 1990), türkisches Model und Schauspieler
 Çağatay Vatan (* 1997), türkischer Fußballspieler
 Çağatay Yılmaz (* 2000), türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Cafer Çağatay (1899–1991), türkischer Fußballspieler und -funktionär, Pharmazeut und Musiker
 Mustafa Çağatay (1937–1989), zyprischer Politiker

Sonstiges 
 Tschagatai-Khanat war ein zentralasiatischer Staat.
 Tschagataische Sprache (türk. Çağatayca) war eine osttürkische Literatursprache.

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname